Wolha Akimawa (1883–1949) – białoruska (radziecka) biolożka, specjalistka fykologii
 Olga Akimova (ur. 1983) – uzbecka łyżwiarka figurowa